A-klass kan avse:

 Mercedes-Benz A-klass – en bilmodell
 A-klass (jagare, 1913) – heterogen grupp av brittiska torpedbåtsjagare som byggdes i mitten av 1890-talet
 A-klass (jagare) – brittiska jagare under andra världskriget
 A-klass (torpedbåt) – tyska torpedbåtar under första världskriget
 A-klass (ubåt) – fem flottor har haft sex klasser av ubåtar kallad "A-klass"
 NZR A-klass (1873) – en klass av tanklok som användes av New Zealand Railways Department
 NZR A-klass (1906) – en klass av tenderlok som användes av New Zealand Railways Department
 A-klass eller Frankenthal-klass – en fartygsklass bestående av minröjningsfartyg i turkiska flottan
 CIÉ A-klass eller CIE 001-klass (1955) – en klass av Co-Co dieselloktåg som användes av Coras Iompair Éireann (Irish Transport Company)
 A-klass (spårvagn i Melbourne) – en klass av boggispårvagnar som används i Melbourne
 V/Line A-klass – ett lokomotiv som används i Victoria, Australien

Se även
 Klass A